Эрвингтон () — название населённых пунктов в США:
 Эрвингтон (Нью-Йорк)
 Эрвингтон (Нью-Джерси)
 Эрвингтон (Виргиния)